Корпусной генерал () — высшее воинское звание в Чехословакии в 1947—1953 гг.

История звания 

Звание было введено в 1947 г. в качестве третьего по старшинству генеральского звания (выше — генерал армии, ниже — дивизионный генерал и бригадный генерал).

В 1953 г. система генеральских званий в Чехословакии была изменена, третьим по старшинству стало звание генерал-полковника.

Список корпусных генералов Чехословакии 
 18 октября 1948 — Вичерек, Алоис (Vicherek Alois) (1892—1956)
 18 октября 1948 — Дргач, Шимон (Drgáč Šimon) (1892—1980)
 18 октября 1948 — Саторие, Ян (Satorie Jan) (1894—1985)
 18 октября 1948 — Ширица, Михал (Širica Michal) (1894—1970)
 18 октября 1948 (в отставке) — Кратохвил, Ян (Kratochvíl Jan) (1889—1975)
 1 декабря 1949 — Дрнец, Владимир (Drnec Vladimír) (1895—1986)
 1 декабря 1949 — Папушек, Франтишек (Papoušek František) (1894—1966)
 1 декабря 1949 — Прохазка, Ярослав Procházka Jaroslav (1897—1980)
 28 февраля 1951 — Малец, Йозеф (Malec Josef) (1897—?)
 28 февраля 1951 — Янда, Франтишек (Janda František) (1898—1964)
 15 апреля 1952 — Гануш, Йозеф (Hanuš Josef) (1898—1953)
 15 апреля 1953 — Кратохвил, Вацлав (Kratochvíl Václav) (1903—1988)

Примечания

Ссылки 
 Список корпусных генералов Чехословакии (1947-1953 гг.) 
 Список корпусных генералов Чехословакии в отставке (1947-1953 гг.) 

Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Чехословакии